Lac Normand peut signifier :

Toponymes

Canada

Québec 
 Lac-Normand (Territoire non organisé), Municipalité régionale de comté de Mékinac, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 05' 00" Nord; 73° 14' 00" Ouest.
 Chemin du Lac-Normand. Toponyme remplacé par: Avenue Larivière, Rouyn-Noranda (Ville), Abitibi-Témiscamingue.
 Lac Normand (Mékinac), Lac-Normand (Territoire non organisé), Mékinac, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 04' 38" Nord; 73° 13' 49".
 Lac Normand, Lac-Normand (Territoire non organisé), municipalité régionale de comté de Mékinac, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 20' 01" Nord; 73° 30' 38" Ouest.
 Lac Normand, Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité), Matawinie, Lanaudière. Coordonnées géographiques: 46° 11' 14" Nord; 73° 58' 09" Ouest.
 Lac Normand, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 22' 17" Nord; 68° 29' 28" Ouest.
 Lac Normand, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 06' 24" Norad; 69° 18' 28" Ouest.
 Lac Normand, Mont-Valin (Territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 04' 01" Nord; 70° 15' 05" Ouest.
 Lac Normand, Colombier (Québec) (Municipalité), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées géographques: 48° 55' 15" Nord; 68° 58' 10" Ouest.
 Lac Normand, Lac-Oscar (Territoire non organisé), Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 46° 58' 00" Nord; 74° 41' 10" Ouest.
 Lac Normand, Lac-Oscar (Territoire non organisé), Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 18' 07"; 75° 17' 38".
 Lac Normand, Lac-Douaire (Territoire non organisé), Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 03' 10" Nord; 75° 26' 55" Ouest.
 Lac Normand, Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), Pontiac, Outaouais. Coordonnées géographiques: 46° 35' 27" Nord; 77° 12' 23" Ouest.
 Lac Normand, Lac-Ministuk (Territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 06' 52" Nord; 71° 19' 48" Ouest.
 Lac Normand, La Tuque (Ville), Mauricie. Coordonnées géographiques: 48° 00' 13" Nord; 73° 28' 16" Ouest.
 Lac Normand, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 49' 47" Nord; 74° 05' 48" Ouest.
 Lac Normand, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 26' 58" Nord; 72° 52' 04" Ouest.
 Lac Normand, Passes-Dangereuses (Territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 18' 36" Nord; 71° 18' 20" Ouest.
 Lac Normand, Val-Morin (Municipalité), Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 45° 57' 56" Nord; 74° 15' 28" Ouest.
 Lac Normand, Rouyn-Noranda (Ville), Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 48° 13' 45" Nord; 78° 30' 00" Ouest.
 Lac Normand-Bouchard', Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 50° 11' 25" Nord; 73° 09' 30" Ouest.